Das Dameneinzel der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Serena Williams, die jedoch im Viertelfinale ausgeschieden ist. Der Sieg ging an Marija Scharapowa, die ihren ersten Titel bei den Australian Open gewinnen konnte und ihren bisher dritten Grand-Slam-Titel insgesamt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks und Quellen 
 
 

Dameneinzel
2008